Sekira je lahko:

 sekira (orodje)
 Franciska (sekira) (orodje)

vas v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Sekira, ob Vrbskem jezeru, nem. Sekirn. občina Otok

Viri 

Naselja v Zvezni deželi Koroška